Флаг Гу́рьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 мая 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2432.

Описание 

«Флаг Гурьевского городского поселения представляет собой прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на 3 равных полосы — синюю, красную и синюю — и несущее у свободного края зелёную полосу в 1/4 полотнища, а посередине сине-красно-синей части полотнища — жёлтое с оранжевыми тенями изображение литейного ковша».

«Флаг Гурьевского городского поселения представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх равновеликих вертикальных полос синего, красного и синего цветов и, вдоль нижнего края полотнища, горизонтальной полосы зелёного цвета в 1/4 ширины полотнища. По середине красной полосы — жёлтое с оранжевыми тенями изображение литейного ковша. Зелёная полоса несёт изображения трёх жёлтых елей».

Символика 
Флаг города разработан на основе его герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные особенности города.

Гурьевск — один из старейших городов Кузбасса. Он был основан в 1816 году как рабочий посёлок у сереброплавильного завода. Сегодня, как и на протяжении многих лет ядром, градообразующим предприятием является металлургический завод, сменившим профиль с сереброплавильного на чугуноплавильный и железоделательный. От Гурьевского Завода во многом зависело экономическое развитие всей Сибири в XIX столетии. Здесь существовала механическая фабрика, обеспечивавшая техникой все золотые прииски, рудники и другие предприятия региона. И в XX веке Гурьевский Завод играл ключевую роль в экономическом развитии Кузбасса, Отсюда началась полномасштабная индустриализация области. Изображение жёлтого (золотого) сталелитейного ковша символизирует важность производства не только в жизни самих горожан, но и всего Кузбасса. Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника — на флаге города подчёркивает роль металлургов, аллегорически символизируя тепловые реакции характерные для металлургического производства.

Город Гурьевск несмотря на свой промышленный характер, окружён зелёным морем салаирской тайги. Природное богатство края отражено на флаге золотыми елями и зелёным цветом. Ель — традиционный символ долгой жизни, неумирающей природы, возрождения.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

Синий цвет — символ чести, благородства, духовности и чистого неба.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания 

Гурьевск (Кемеровская область)
Флаги с изображением ели
Ковш в геральдике